Cette page contient les pages d'homonymie de E12 et E012.

Domaine militaire 
 HMS E12, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E12, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Électronique 
 Série E12, un ensemble de 12 valeurs équi-réparties géométriquement sur une décade en électronique.

Médecine 
 Diabète sucré de malnutrition, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E12, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Automobile
 BMW E12, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes
    Route européenne 12, traversant la Norvège, la Suède et la Finlande ;
  Route européenne 012, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres